Боснийцы означает:

 Боснийцы — собирательный термин (демоним), относится ко всем жителям в пределах географической и исторической области Боснии.
 Боснийцы и герцеговинцы — все жители (граждане) Боснии и Герцеговины.
 Боснийцы-мусульмане — боснийские мусульмане, известные как муслимане — современные босняки.

См. также